Opheltes ist ein Name aus der griechischen Mythologie

 Opheltes (Sohn des Lykurgos)
 Opheltes (Sohn des Peneleos)